

— село у Вітебському районі Вітебської області, входить до складу Октябрської сільської ради

Маклаки — сільце в Гусь-Хрустальному районі Владимирської області
 Маклаки — село в Думіницькому районі Калузької області
 Маклаки — сільце в Орловському районі Кіровської області
 Маклаки — сільце в Слободському районі Кіровської області
 Маклаки — сільце в Колпнянському районі Орловської області
 Маклаки — сільце в Островському районі Псковской області